een hernieuwde schepping, een hervorming, transformatie of metamorfose.
 de Metamorphosen van Ovidius.
 Ovidius' Herscheppinge, de vertaling door Joost van den Vondel uit 1671.
 Herscheppingen, vrij naar Ovidius, een dichtbundel van Charivarius uit 1926.
 De herschepping, een gedicht van Ida Gerhardt uit 1970.